Wang’an () – gmina wiejska () powiatu Penghu, położonego na archipelagu Peskadorów (Penghu), wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej. 

Populacja gminy Wang’an w 2016 roku liczyła 5131 mieszkańców – 2380 kobiet i 2751 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 2016, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,55 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Peskadory